A 2001-es Australian Open női versenyét az amerikai Jennifer Capriati nyerte a svájci Martina Hingis előtt.

Kiemeltek

Források 
 Eredmények

N1